Апо́стольская префекту́ра () — территориальная единица в Римско-католической церкви, приравненная к епархии. Апостольская префектура устанавливается на миссионерских территориях, где пока не может быть сформирована полноценная епархия и является временной структурой. Как правило, развитие территориальной единицы на миссионерской территории идёт по схеме: Миссия sui iuris — Апостольская префектура — Апостольский викариат — Епархия.

После создания полноценной епархии территория теряет статус миссионерской.

Апостольским префектом, как правило, назначается священник, изредка титулярный епископ. При повышении статуса апостольской префектуры до апостольского викариата во главе в обязательном порядке становится епископ.

По данным на март 2016 года в Католической церкви существует 39 апостольских префектур, все латинского обряда. 29 из них находятся в Китае.

Ссылки 
 Список апостольских префектур

Церковная структура Римско-католической церкви
Каноническое право